Дхарани (, ‘земля’) — в индийской позднейшей мифологии олицетворение земли; жена Парашурамы, шестого воплощения бога Вишну; у тайцев и лаоссцев это Пхра Мэ Тхорани.
  — в индуизме и буддизме мантра или мантры, священные стихи из «Ригведы».
 Нилакантха-дхарани — буддийская «Мантра великого сострадания», распространённая на многих языках в Азии.

Примечания